Casas Altas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas Altas (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Casas Altas (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar